Stati Uniti d'America
 Sandersville – città della Contea di Washington, Georgia
 Sandersville – città della Contea di Jones, Mississippi